Miroslav Radić (pjesnik), hrvatski pjesnik iz BiH
 Miroslav Radić (kapetan JNA), optuženik za ratne zločine